Lovely может означать:

Музыка 
 Lovelyz — южнокорейская гёрл-группа.

Песни 
  — песня дуэта Twenty One Pilots 2011 года.
 Lovely — песня американских певицы Билли Айлиш и певца Халида, вышедшая 19 апреля 2018 года
 Lovely Rita — песня The Beatles из альбома Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.
  — песня 2004 года.

Альбомы 
  — альбом The Primitives 1988 года.
  — альбом Jocelyn Enriquez 1994 года.

Другое 
 Lovely Complex («Трогательный комплекс») — манга и аниме в жанре романтической комедии.

См. также 
 Love
 Лавли